Ravensberg ist ein Familienname:

 Ravensberg, Familienname von Grafen in der Grafschaft Ravensberg
 Adelheid von Ravensberg, Landgräfin von Hessen
 Hermann von Ravensberg († 1265), Domherr in Münster
 Ludwig von Ravensberg (Bischof), früherer Bischof von Osnabrück
 Willem Ravensberg, Präsident der International Biocontrol Manufacturers Association

Ravensberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Ortsteile in Deutschland:
 Ravensberg (Carinerland), Ortsteil der Gemeinde Carinerland, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Ravensberg (Gammelby), Ortsteil der Gemeinde Gammelby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Kiel-Ravensberg, Stadtteil von Kiel, kreisfreie Stadt, Schleswig-Holstein

Gebiete:
 Grafschaft Ravensberg, Territorium des Heiligen Römischen Reiches
 Minden-Ravensberg, historisches preußisches Verwaltungsgebiet in Westfalen
 Ravensberg, Flurstück in Alt Dörphof (Dörphof), Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Ravensberger Land, Kulturlandschaft in der Region Ostwestfalen-Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Ravensberger Mulde, naturräumliche Einheit in Nordrhein-Westfalen

Berge (sortiert nach Höhe):
 Ravensberg (Harz) (659 m), im Südharz bei Bad Sachsa, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Ravensberg (Teutoburger Wald) (304,4 m), im Östlichen Teutoburger Wald östlich von Oerlinghausen
 Ravensberg (Borgholzhausen) (269 m), Berg im Teutoburger Wald, auf dem die Burg Ravensberg steht 
 Kleiner Ravensberg (114,2 m), im Saarmunder Endmoränenbogen in Potsdam, kreisfreie Stadt, Brandenburg
 Großer Ravensberg (108,2 m), im Saarmunder Endmoränenbogen bei Bergholz-Rehbrücke (Nuthetal), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Ravensberg, Erhebung in Kiel-Ravensberg, Schleswig-Holstein
 Ravensberg, Erhebung bei Veitshöchheim, siehe Ruine Ravensburg (Thüngersheim)

Burg:
 Burg Ravensberg, Burg bei Borgholzhausen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Außerdem:
 Ravensberg, Weinberg in der Weinlage Radebeuler Goldener Wagen, in Oberlößnitz (Radebeul), Landkreis Meißen, Sachsen
 Ravensberger Gymnasium Herford, Schule in Herford, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Ravensberger Spinnerei, ehemalige Spinnerei in Bielefeld, kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen
 Ravensberger Urbar, Kataster der früheren Grafschaft Ravensberg im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Westfalen, in Münster, kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Ravensburg (Begriffsklärung)
 Die weißen Rosen von Ravensberg